

Patronyme 
 , instructeur au baseball
 Hugh Dancy, acteur britannique.
 Jonathan Dancy, philosophe britannique.
 
 Ken Dancy, joueur franco-américain de basket-ball.

Toponyme 
 Dancy, commune française située dans le département d'Eure-et-Loir en région Centre. 
 Dancy, un Secteur non constitué en municipalité dans le Wisconsin.

Homonymie
Homonymie de patronyme